Иван Полетаев:
 Полетаев, Иван Иванович (1760—1813) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1787—1792 гг.
 Полетаев, Иван Маркелович — Герой Социалистического Труда.